ATU est un sigle qui peut signifier :
 autorisation temporaire d'utilisation, d’un médicament ;
 accueil et traitement des urgences, dans un centre hospitalier ;
 Antenna tuning unit (en français, adaptateur d'antenne) ;
 , un syndicat des États-Unis et du Canada ;
 avis de travaux urgents, un avis à adresser aux gestionnaires de réseaux sensibles en cas de travaux urgents ;
 Aarne-Thompson-Uther, une classification des contes-types utilisée en folkloristique (version révisée de la classification Aarne-Thompson).
 Université technique d'Accra (Accra Technical University)

ATU est un code qui peut signifier :
 .